Kovács Tibor
 Kovács Tibor (1929–1994) orvos, fiziológus, egyetemi tanár 
 Kovács Tibor (1938) sportorvos
 Kovács Tibor (1939) labdarúgó (Tatabánya)
 Kovács Tibor (1940–2013) régész
 Kovács Tibor (1952) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Kovács Tibor (1959) festőművész
 Kovács Tibor (1965) labdarúgó (Dunaújváros)
 Kovács Tibor (1968) labdarúgó
 Kovács Tibor (1970) üzletember
Kováts Tibor
 Kováts Tibor (1922) közgazdász, szerkesztő, szakíró
 Kováts Tibor (1963) táncművész, balettpedagógus